Acanthaspis — род клопов из семейства хищнецов (Reduviidae). Более 100 видов.

Распространение 
Африка и Юго-Восточная Азия. В Индии 42 вида.

Описание 
Хищные клопы, питаются насекомыми, которых хватают лапками и прокалывают их своим хоботком. Acanthaspis concinnula охотится на огненного муравья Solenopsis geminata. Некоторые виды, например Acanthaspis petax, сооружают маскирующий камуфляж из трупов, пойманных муравьёв на своей спине (на верхней стороне брюшка и частично на груди).

Классификация 
Более 100 видов
Acanthaspis alagiriensis Murugan & Livingstone, 1994
Acanthaspis angularis Stål, 1859
Acanthaspis annulicornis Stål,1874
Acanthaspis apicata Distant, 1903
Acanthaspis biguttula Stål,1863
Acanthaspis bistillata Stål, 1858
Acanthaspis bombayensis Distant, 1909
Acanthaspis carinata Murugan & Livingstone, 1994
Acanthaspis cincticrus Stål, 1859
Acanthaspis concinnula Stål, 1863
Acanthaspis coprologus (Annandale, 1906)
Acanthaspis coranodes Stål, 1874
Acanthaspis flavipes Stål, 1855
Acanthaspis fulvipes (Dallas,1850)
 Acanthaspis gulo Stål, 1863
 Acanthaspis helluo Stål, 1863
 Acanthaspis laoensis Distant, 1919
 Acanthaspis lineatipes Reuter, 1881
 Acanthaspis livingstonei Vennison & Ambrose, 1988
 Acanthaspis luteipes Walker, 1873
 Acanthaspis maculata Distant, 1910
 Acanthaspis megaspila Walker, 1873
Acanthaspis micrographa Walker, 1873
Acanthaspis minutum Livingstone & Murugan, 1988
Acanthaspis nigricans Ambrose, 1994
Acanthaspis nigripes Livingstone & Murugan, 1988
Acanthaspis pedestris Stål, 1863
Acanthaspis pernobilis Reuter, 1881
Acanthaspis petax Stål, 1865
Acanthaspis philomanmariae Vennison & Ambrose, 1988
Acanthaspis pustulata Stål, 1874
Acanthaspis quinquespinosa (Fabricius, 1781)
Acanthaspis rama Distant, 1902
Acanthaspis rugulosa Stål, 1863
Acanthaspis sexguttata (Fabricius, 1775)
Acanthaspis siruvanii Livingstone & Murugan, 1988
Acanthaspis siva Distant, 1902
Acanthaspis subrufa Distant, 1903
Acanthaspis tavoyana Distant, 1903
Acanthaspis tergeminia Burmeister, 1835
Acanthaspis trimaculata Reuter, 1887
Acanthaspis unifasciata (Wolff, 1804)
Acanthaspis variegata Distant, 1874
 Другие виды

Примечания

Ссылки 
 Фото Acanthaspis petax с камуфляжем . formicarium.it
 Фото Acanthaspis. D I S C O V E R    L I F E 
 Видео Acanthaspis petax. heteroptera.ucr.edu
Хищнецы
Роды полужесткокрылых